Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+16000 à U+16FFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Caractères U+16000 à U+167FF (réservés)

Supplément bamoun (Unicode 6.0)

Mrou (Unicode 7.0)

Caractères U+16A70 à U+16ACF (réservés)

Vah bassa (Unicode 13.0)

Pahawh hmong (Unicode 13.0)

Caractères U+16B90 à U+16E3F (réservés)

Médéfaïdrine (ou médéfidrin) (Unicode 11.0)

Miao (Unicode 13.0)

Caractères U+16FA0 à U+16FDF (réservés)

Symboles et ponctuation idéographiques (Unicode 13.0)

Voir aussi 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

016